Le terme Place Pierre de Coubertin désigne :

 la place Pierre de Coubertin, une place située à Louvain-la-Neuve en Belgique ;

 la place Pierre-de-Coubertin, ancien nom de la place de l'Abbé-Franz-Stock, une place située à Paris en France ;

 la place Pierre de Coubertin, une place située à Besançon en France ;

 la place Pierre de Coubertin, une place située à Bourges en France ;

 la place Pierre de Coubertin, une place située à Lillebonne en France ;

 la place Pierre de Coubertin, une place située à Ronchin en France.

Homonymie
Pierre de Coubertin